Cristofori ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cristofori (1701–1737), italienischer Cellist und Maler
 Bartolomeo Cristofori (1655–1731), italienischer Musikinstrumentenbauer
 Carlo Cristofori (1813–1891), italienischer Kardinal (siehe Liste der Kardinalskreierungen Leos XIII.)
 Carlo Domenico Cristofori (1631–1699), seliggesprochener Kapuziner, siehe Marco d’Aviano
 Guido Cristofori (* 1880), italienischer Turner
 Giuseppe De Cristofori (1803–1837), italienischer Naturforscher, siehe Giuseppe De Cristoforis
 Pierpaolo Cristofori (* 1956), italienischer moderner Fünfkämpfer
 Tommaso De Cristofori (–1887), italienischer Offizier